Il nome HMS Terror è stato portato da varie unità della Royal Navy 
  – bombarda del 1696
  – bombarda del 1741
 – bombarda del 1759
 – bombarda del 1779
 – cannoniera del 1794
 – bombarda del 1813
 – batteria galleggiante del 1856
HMS Terror – nave trasporto truppe del 1866
 – monitore del 1916